Álex Bolaños (1990), Spaans voetballer
Alex Leonardo Bolaños (1985), Ecuadoraans voetballer